Арабское восстание:

В хронологическом порядке:
 Арабское восстание (Великое арабское восстание; 1916—1918) — освободительное движение арабов на Ближнем Востоке.
 Арабское восстание (Ирак, 1920) — антианглийское восстание.
 Арабское восстание (Сирия, 1925—1927) — против французского господства.
 Арабское восстание (Палестина; 1936—1939) — в период британского мандата.

См. также 
 Беспорядки в подмандатной Палестине (1920)
 Беспорядки в Яффе (май 1921)
 Беспорядки в подмандатной Палестине (1929) — беспорядки из-за конфликта доступа к Стене плача в Иерусалиме.
 Интифада (; под данным названием известно несколько событий)
 Арабская весна (c конца 2010 года) — протесты и революции.